De Kabinetten Viviani waren Frans kabinetten van 13 juni 1914 tot 29 oktober 1915. De premier was René Viviani.

Kabinet-Viviani I (13 juni - 26 augustus 1914)
 René Viviani - President van de Raad en minister van Buitenlandse Zaken
 Adolphe Messimy - Minister van Oorlog
 Louis Malvy - Minister van Binnenlandse Zaken
 Joseph Noullens - Minister van Financiën
 Maurice Couyba - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Jean-Baptiste Bienvenu-Martin - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Armand Gauthier de l'Aude - Minister van Marine
 Victor Augagneur - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Fernand David - Minister van Landbouw
 Maurice Raynaud - Minister van Koloniën
 René Renoult - Minister van Openbare Werken
 Gaston Thomson - Minister van Handel, Industrie, Posterijen en Telegrafie

Wijzigingen
 3 augustus 1914 - Gaston Doumergue volgt Viviani op als minister van Buitenlandse Zaken. Victor Augagneur volgt l'Aude op als Minister van Marine. Albert Sarraut volgt Augagneur op als minister van Onderwijs en Schone Kunsten.

Kabinet-Viviani II (26 augustus 1914 - 29 oktober 1915)
René Viviani - President van de Raad (premier)
 Théophile Delcassé - Minister van Buitenlandse Zaken
 Alexandre Millerand - Minister van Oorlog
 Louis Malvy - Minister van Binnenlandse Zaken
 Alexandre Ribot - Minister van Financiën
 Jean-Baptiste Bienvenu-Martin - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Aristide Briand - Minister van Justitie
 Victor Augagneur - Minister of Marine
 Albert Sarraut - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Fernand David - Minister van Landbouw
 Gaston Doumergue - Minister of Colonies
 Marcel Sembat - Minister van Openbare Werken
 Gaston Thomson - Minister van handel, Industrie, Telefonie en Telegrafie
 Jules Guesde - Minister zonder portefeuille

Wijzigingen
 13 oktober 1915 - Viviani volgt Delcassé op als minister van Buitenlandse Zaken.

Zie ook
 René Viviani
 Lijst van premiers van Frankrijk

Viviani